W.A. Scholten kan verwijzen naar:

Willem Albert Scholten, de Groningse industrieel 
Willem Anthony Scholten, een Nederlands architect
W.A. Scholten (schip, 1874), naar de industrieel vernoemd
Scholten-concern, het bedrijf W.A. Scholten